Сен-Леон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Сен-Леон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє
 Сен-Леон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Сен-Леон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Сен-Леон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон